Шанхай 2010 — международный двухкруговой шахматный турнир, проходящий с 3 по 8 сентября.

Двое победителей получили право участвовать в финальном турнире Большого шлема в Бильбао, который пройдёт в октябре этого же года. Помимо них, в этот турнир уже проквалифицировались В. Ананд и М. Карлсен.

 Категория: XXI-я (средний рейтинг 2759).
 Место проведения: 1—3 тур в «International Expo, Spanish Pavilion», 4—6 в Hotel Peninsula.

Регламент 
 Время: 90 минут на первые 40 ходов, потом 60 минут до конца партии, с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход начиная с 41-го хода.
 Игрокам запрещается соглашаться на ничью без разрешения судьи.
 Очки: победа — 3 очка, ничья — 1, поражение — 0.
 Делёж мест: 1-е — если двое игроков, то они играют между собой матч из двух партий в блиц (по 4 минуты, с добавлением 3 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого), сразу же после окончания последнего тура. Если этот матч не выявил победителя, то они играют ещё одну партию «sudden death», с контролем, белые — 5 минут, чёрные — 4. При ничьей — чёрные побеждают. Цвета определяются жребием. Если более двух игроков делят первое место, то матч играют первые двое, которых определят по следующим критериям:
 количество очков в традиционной системе подсчета.
 результат личной встречи.
 система Койя;
 коэффициент Бергера.

Участники 

¹) рейтинги даны на сентябрь 2010 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница
 Шанхай 2010 на сайте Chess.co.uk

Международные соревнования по шахматам в Китае
Сентябрь 2010 года
2010 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Шанхае
Спорт в Китае в 2010 году
2010 год в Шанхае